Scarfo ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Chrysostomus Scarfo (1685–1740), italienischer Gelehrter
 Nicodemo Scarfo (1929–2017), italienisch-amerikanischer Mobster